L'édition 2000 du tournoi de tennis Stuttgart Indoors se déroule du  au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  de la saison. Wayne Ferreira remporte l'épreuve en simple, Jiří Novák et David Rikl celle en double.

Lauréats 
Wayne Ferreira remporte son  en simple en battant en finale Lleyton Hewitt. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Sud-Africain.

En double, Jiří Novák et David Rikl remportent leur  ensemble en battant en finale Donald Johnson et Piet Norval. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Stuttgart Indoors
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Tennis en Allemagne en 2000
Tennis en octobre 2000
Tennis en novembre 2000